Le   d'armée,  ou VI corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne 
  de la Deutsches Heer pendant la Première Guerre mondiale
  de réserve de la Deutsches Heer avant et pendant la Première Guerre mondiale 
  de cavalerie (Höhere Kavallerie-Kommando 6 / HKK 6) de l'armée impériale allemande pendant la Première Guerre mondiale 
  d'armée (VI. Armeekorps)) de la Heer (armée de Terre) pendant la Seconde Guerre mondiale

France 
  d'armée
  de la Grande armée pendant les guerres napoléoniennes ;
  d'armée durant la guerre franco-allemande de 1870 ;
  de l'armée française durant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

États-Unis 
 VIe corps ou  Corps (VIe corps ou Sixth Army Corps), une formation de l'Union pendant la guerre de Sécession
  d'armée (États-Unis)

Italie 
  corps d'armée du Regio esercito

Royaume-Uni 
 VIe corps de l'armée britannique durant la Première Guerre mondiale

Turquie 
  ottoman de l'Empire ottoman

Homonymie d'unités militaires